Shine a Light – film documentario del 2008 di Martin Scorsese sui Rolling Stones
Shine a Light – album dei Rolling Stones del 2008
Shine a Light – album di Calibre del 2009
Shine a Light – album dei Constantines del 2003
Shine a Light – singolo dei McFly dall'album Above the Noise
Shine a Light – brano musicale dei Rolling Stones del 1972 dall'album Exile on Main St.
Shine a Light – singolo dei Beady Eye del 2013 dall'album BE
Shine a Light – brano musicale dei The Apples in Stereo contenuto in Tone Soul Evolution
Shine a Light – brano musicale di Kevin Ayers contenuto in The Unfairground
Shine a Light – brano musicale degli Spiritualized contenuto in Lazer Guided Melodies
Shine a Light – brano musicale degli Wolf Parade contenuto in Apologies to the Queen Mary
Shine a Light – album di Bryan Adams del 2019